Gromada Janowice steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Janowice (Powiat Aleksandrowski)
 Gromada Janowice (Powiat Bielski)
 Gromada Janowice (Powiat Lubelski)
 Gromada Janowice (Powiat Opatowski)
 Gromada Janowice (Powiat Tarnowski)